Ebba Leijonhufvud är ett namn som har burits av flera personer: 

 Ebba Månsdotter (Lilliehöök), gift Leijonhufvud 
 Ebba Mauritzdotter Lewenhaupt, även kallad Leijonhufvud